The Wild Bunch kan åsyfta:
Wild Bunch – ett banditgäng i USA på 1890-talet.
The Wild Bunch – originaltiteln på westernfilmen Det vilda gänget från 1969.